Guillaume Tell est un héros légendaire de l'histoire suisse. Son nom est repris comme titre de nombreuses œuvres :

Art

Théâtre et opéra 
 Guillaume Tell, drame en cinq actes de Friedrich von Schiller (1804)
 Guillaume Tell, un opéra de Grétry (1791)
Guillaume Tell, un opéra de Gioachino Rossini (1831)
 dont l'Ouverture de Guillaume Tell

Cinéma 

Guillaume Tell, un film parodique de Foottit et Chocolat de 1897
Guillaume Tell, un film d'Alice Guy de 1900
Guillaume Tell, un film de Lucien Nonguet de 1903
Guillaume Tell, film de Ugo Falena de 1911
 , film allemand sorti en 1934.

Télévision 

Guillaume Tell (The Adventures of William Tell), une série télévisée britannique inspirée du premier et diffusée en 1958
Guillaume Tell (Crossbow), une série télévisée anglo-franco-américaine  inspirée du premier et diffusée en 1987

Bande dessinée 

Les aventures de Guillaume Tell, une bande dessinée en 9 tomes, publiée dès 1984

Peinture 

 Guillaume Tell, tableau peint par Salvador Dalí en 1930.

Bateaux 
 Le Guillaume Tell est un vaisseau de ligne français de la classe Tonnant lancé en , capturé par les Anglais en 1800.
 Le Guillaume Tell est le premier bateau à vapeur suisse, sur le Léman, qu'a fait construire en  l’américain Edward Church.

Personnalités 
 Guillaume Tell (1902-1998), athlète français.

Autres 

 La section Guillaume-Tell était, sous la Révolution française, une section révolutionnaire parisienne
 Grand Prix Guillaume Tell, une course cycliste par étapes organisée en Suisse
 Guillaume Tell est une bière blanche angevine à la pomme.
 Le studio Guillaume Tell est le nom d'un studio d'enregistrement situé à Suresnes (Hauts-de-Seine), en France.
 Les « Buste de Guillaume Tell » sont des timbres suisses qui ont été vendus de 1914 à 1934.
Homonymie de titre